Loys steht für:

 Loys (Maryland), Ort im Frederick County

Loys ist der Familienname folgender Personen:

 François de Loys (1892–1935), Schweizer Geologe
 Robert-Ferdinand Treytorrens de Loys (1857–1917), Schweizer Offizier

Siehe auch:

 De-Loys-Affe
 Lois